

Musique

Groupe 

 Giant Steps est un groupe britannique de dance pop fondé en 1988.

Chanson 

 Giant Steps est un morceau de John Coltrane, figurant sur l'album du même nom.

Album 

 Giant Steps est un album de John Coltrane sorti en 1960 ;
 Giant Steps est un album de The Boo Radleys sorti en 1993.

Littérature 

 Giant Steps est un livre autobiographique de Kareem Abdul-Jabbar sorti en 1983.

Cinéma 

 Giant Steps est un film canadien réalisé par Richard Rose en 1992.